Gondoharum (Jekulo)
 Gondoharum (Pagerruyung)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing